Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2001/02.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 22 июня 2001 года в Женеве.

Первые матчи прошли 11 июля, ответные — 18 июля 2001 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи 

Барри победил 3:0 по сумме двух матчей.

Славия победила 5:0 по сумме двух матчей.

Шериф победил 3:0 по сумме двух матчей.

Сконто победил 6:2 по сумме двух матчей.

Богемианс победил 3:0 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счёт 1:1. Слога победила за счёт гола, забитого на чужом поле.

Торпедо Кутаиси победил 1:0 по сумме двух матчей.

Хака победила 5:0 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей счёт 2:2. Влазния победила за счёт гола, забитого на чужом поле.

Левски победил 4:0 по сумме двух матчей.

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 22 июня 2001 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 24-25 июля, ответные — 31 июля-1 августа 2001 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи 

Шахтёр победил 4:2 по сумме двух матчей.

Андерлехт победил 6:1 по сумме двух матчей.

Висла победила 3:1 по сумме двух матчей.

В связи с решением УЕФА Маккаби присуждено техническое поражение 0:3 из-за нахождения на поле дисквалифицированного игрока, Хака победила 3:1 по сумме двух матчей.

Хальмстад победил 4:1 по сумме двух матчей.

Копенгаген победил 4:2 по сумме двух матчей.

Интер Братислава победил 2:0 по сумме двух матчей.

Стяуа победил 5:1 по сумме двух матчей.

Црвена Звезда победил 3:2 по сумме двух матчей.

Счёт 0:0 по сумме двух матчей, Хайдук победил 5:4 по итогам послематчевых пенальти.

Порту победил 9:3 по сумме двух матчей.

Рейнджерс победил 6:1 по сумме двух матчей.

Галатасарай победил 6:1 по сумме двух матчей.

Счёт 1:1 по сумме двух матчей, Левски победил по правилу гола, забитого на чужом поле.

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 20 июля 2001 года в Ньоне.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи были сыграны 7-8 августа, ответные — 21-22 августа 2001 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи 

Динамо победило 5:3 по сумме двух матчей.

Байер победил 3:0 по сумме двух матчей.

Ливерпуль победил 9:1 по сумме двух матчей.

Лацио победил 5:3 по сумме двух матчей.

Барселона победила 5:3 по сумме двух матчей.

Мальорка победила 2:1 по сумме двух матчей.

Галатасарай победил 3:2 по сумме двух матчей.

Андерлехт победил 4:3 по сумме двух матчей.

Фенербахче победил 2:1 по сумме двух матчей.

Порту победил 5:4 по сумме двух матчей.

Боруссия победила 5:1 по сумме двух матчей.

Панатинаикос победил 3:1 по сумме двух матчей.

Русенборг победил 7:3 по сумме двух матчей.

Селтик победил 3:2 по сумме двух матчей.

Лилль победил 2:1 по сумме двух матчей.

Локомотив победил 3:2 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА
 Таблица коэффициентов 2001

Лига чемпионов УЕФА 2001/2002